nA természetes kadmium  (Cd) 8 izotópból áll. Ezek közül kettőnél megfigyeltek radioaktív bomlást, további háromnál pedig feltételezik, hogy radioaktívak, de bomlásukat a rendkívül hosszú felezési idejük miatt még soha nem figyelték meg. A két természetes radioaktív izotóp a 113Cd (béta-bomlás, felezési ideje 7,7 év) és a 116Cd (kétneutrínós kettős béta-bomlás, felezési ideje 2,9 év). A másik három feltehetően radioaktív izotóp a 106Cd, 108Cd (kettős elektronbefogás) és a 114Cd (kettős béta-bomlás), jelenleg felezési idejükre csak alsó időkorlát ismert. Legalább három (a spontán maghasadás elméleti lehetőségét leszámítva) abszolút stabil izotóp ismert: 110Cd, 111Cd és 112Cd. A természetben elő nem forduló kadmiumizotópok közül a leghosszabb élettartamúak a 109Cd (felezési ideje 462,6 nap) és a 115Cd (53,46 óra). A többi radioaktív izotóp felezési ideje 2,5 óránál kevesebb, többségüké az 5 percet sem éri el. A kadmiumnak 8 magizomerje is ismert, ezek közül a legstabilabbak a 113mCd (t1/2 14,1 év), a 115mCd (t1/2 44,6 nap) és a 117mCd (t1/2 3,36 óra).

Az ismert kadmiumizotópok atomtömege a 94,950 u (95Cd) és 131,946 u (132Cd) közötti tartományba esik.

A második leggyakoribb – 112Cd – izotópnál könnyebbek főként elektronbefogással bomlanak, a nehezebbek elsősorban béta-bomlóak. Előbbiek fő bomlásterméke az ezüst, utóbbiaké az indium valamely izotópja.

Standard atomtömeg: 112,414(4) u

Kadmium-113m 

A kadmium-113m a kadmium egyik radioizotópja és magizomerje, felezési ideje 14,1 év. Normál termikus reaktorokban nagyon kis mennyiségben keletkezik, ami nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszetét is figyelembe véve azt jelenti, hogy a nukleáris fűtőanyag kiégése során a keletkezett kis mennyisége is megsemmisül, ezért elhanyagolható a nukleáris hulladékhoz való hozzájárulása.

Gyors neutronok hatására végbemenő vagy egyes nehezebb aktinoidák maghasadása során nagyobb mennyiségben keletkezik 113mCd.

Táblázat

Megjegyzések
 Az izotópok gyakoriságát, valamint az atomtömeg pontosságát az egyes előfordulások közötti eltérések korlátozzák. A megadott tartomány lefedi a Földön előforduló összes szokványos anyagot.
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.
 A várakozások szerint a 107Cd hiperdeformált mag.

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Kadmium